William Falconer (1732-1769), poète écossais ;
 William Falconer (1744-1824), médecin britannique.